NAQ steht für:
 Negative Acts Questionnaire, 1994 entwickelter Fragebogen zur Messung von empfundenem Mobbing am Arbeitsplatz
 Flughafen Qaanaaq (IATA-Code), grönländischer Flughafen
 Nouvelle-Aquitaine (ISO-3166-2:FR-Code), französische Region

naq steht für:
 Khoekhoegowab (ISO-639-3-Code), Khoisansprache in Namibia, Botswana und Südafrika

Siehe auch:
 NAC
 NAK
 Nack (Begriffsklärung)

Abkürzung